Иван фон Трейден — второй (по хронологии) обер-комендант (первая половина 1758), комендант Кёнигсберга (лето 1758 — 28 января 1759) во время Семилетней войны.

Биография 
Иван Яковлевич фон Трейден происходил из дворянского курляндского рода Тротта-Трейден. Сын выборгского коменданта Якова фон Трейдена. На службе с 1727. Бригадир (1755). Генерал-майор (1759).

В кампании 1757 года командиром бригады участвовал в походе Курлянского корпуса генерал-аншефа В. В. Фермора, завершившемся осадой и взятием Мемеля.

Его отряд в январе 1758 года был в числе первых вошедших в Кёнигсберг русских войск. Летом 1758 года начал реконструкцию и восстановление прусских крепостей в Кёнигсберге, Мемеле и Пиллау. Вёл переписку по этим вопросам с В. В. Фермором. Вступил в должность обер-коменданта ещё будучи в звании бригадира. За успешное исполнение задач получил звание генерал-майора (с 1 января 1759). 29 января 1759 года сдал комендантскую должность полковнику И.Гельвигу и убыл в действующую армию. Из «Ордера П. С. Салтыкова П. А. Румянцеву с установлением нового расписания войск действующей армии» следует, что Трейден был определён в «Корпус для прикрытия королевства Прусского отделённый от армии при реке Висле под командою генерала-порутчика Фролова-Багреева» (по состоянию на 26 июня 1759 года).

С 1762 в отставке.

Состоял в браке, сыновья: Христофор и Леонтий.

Источники 
 
 Российский государственный военно-исторический архив: путеводитель, Том 1. Ирина О Гаркуша, Российский государственный военно-исторический архив. РОССПЭН, 2006

Примечания 

Персоналии:Кёнигсберг
Участники Семилетней войны